

Дошкільні навчальні заклади

Загальноосвітні школи та гімназія

Вищі навчальні заклади

Позашкільні навчальні заклади

Див. також 
 Калуський політехнічний коледж

 
Калуш